Un sacristain est une personne qui a le soin de la sacristie d'une église et des objets sacrés (calices, ciboires). Formes anciennes : segretain, secretain, secretine.
Un sacristain est aussi le nom d'une pâtisserie.

Voir aussi